Hiniesta puede referirse a:

Plantas 
El nombre común de la planta Cytisus purgans.
El nombre común de la planta Cytisus scoparius.
El nombre común de la planta Genista cinerascens.
El nombre común de la planta Genista cinerea
El nombre común de la planta Genista tinctoria.
El nombre común de la planta Retama sphaerocarpa.

Localidades 
 La Hiniesta - una población en la provincia de Zamora.